Das Dameneinzel der Australian Championships 1935 war ein Tenniswettbewerb in Kooyong, Melbourne.

Vorjahressiegerin war Joan Hartigan. Im Endspiel, das am 12. Januar 1935 stattfand, gewann Dorothy Round gegen Nancy Lyle mit 1:6, 6:1 und 6:3. Für Round war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Einzelnachweise 

Dameneinzel
1935